Alsberg steht für:
 Alsberg (Bad Soden-Salmünster), Stadtteil von Bad Soden-Salmünster in Hessen
 Alsberg (Westerwald), Berg im Westerwald in Rheinland-Pfalz
 Kaufhaus Alsberg, in den 1920er und 1930er Jahren von der Familie Alsberg betriebene Kaufhäuser

Alsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Alsberg (* 1883, deportiert 1941), deutscher Jurist und Unternehmer (Warenhaus-Konzern Alsberg)
 Henriette Alsberg (1880–1956), Modejournalistin
 Laura Alsberg (1861–1943), Ehefrau des Mitinhabers der Gebr. Alsberg AG und Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Lindenthal
 Max Alsberg (1877–1933), deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger
 Moritz Alsberg (1840–1920), deutscher Arzt und Anthropologe
 Paul Alsberg (1883–1965), deutscher Mediziner und Anthropologe
 Paul Avraham Alsberg (1919–2006), israelischer Staatsarchivar
 Siegfried Alsberg (1850–1936), deutscher Kaufmann und Unternehmensgründer (Warenhaus-Konzern Alsberg)
Siehe auch:
 Alberg
 Allersberg